A 31 314-es számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút Pest megyében, Monor belterületén.

Nyomvonala
A 3112-es útból ágazik ki, annak 1,150-es kilométerszelvényénél. délkelet felé, Móricz Zsigmond utca néven. Kiindulásától fogva párhuzamosan halad a szolnoki vasúttal; 400 méter megtétele után éri el a vasútállomás előtti parkolót, majd továbbhalad, egészen a 46 102-es út (Kistói út) eléréséig, amely itt kevéssel az első kilométere előtt tart. 

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,036 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31314
Monor